

Anno 
 1991 – (MCMXCI in numeri romani) è un anno del XX secolo
 1991 a.C.

Cinema 
 1991: The Year Punk Broke – film del 1992 diretto da Dave Markey

Matematica 
 1991 – numero naturale

Astronomia 
 1991 Darwin – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1991 – Extended play EP di Azealia Banks del 2012
 1991 – singolo di Kat Graham del 2015